Аргал (вещество) — сухой помёт скота, используемый как топливо  в безлесных местностях Азии
 Аргал — персонаж древнегреческой мифологии, царь Спарты